Rybakowo peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Rybakowo, un village dans la voïvodie de Lubusz
 Rybakowo, un village dans la voïvodie de Varmie-Mazurie